Sternfeld ist
 ein Begriff aus der Astronomie:
 vergleichende Aufnahmen von Ausschnitten des Sternhimmels, siehe Sternfeld und Stellarstatistik
 projektdefinierte Flächen für Himmelsaufnahmen, siehe auch Durchmusterung
 ein Krater auf dem Erdmond, siehe Sternfeld (Mondkrater)
 ein Ortsteil der Gemeinde Hohenmocker im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Bartow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Osburg im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Sternfeld (Berlin), ehemaliger Gutsbezirk im Landkreis Osthavelland

Sternfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Abramowitsch Sternfeld (1905–1980), polnisch-sowjetischer Astronom
 Carl Kriegelstein von Sternfeld (1860–1920), böhmischer Jurist und Politiker
 Felicia Sternfeld (* 1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Jacques Sternfeld (1874–1934), österreichischer Porträt- und Genremaler
 Joel Sternfeld (* 1944), US-amerikanischer Fotograf
 Joseph Ernst von Koch-Sternfeld (1778–1866), salzburgisch-bayerischer Beamter, Geograf, Historiker und Schriftsteller
 Nora Sternfeld (* 1976), österreichische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Hochschullehrerin

 Walther Sternfeld (1901–1965), deutscher Politiker (FDP)
 Wilhelm Sternfeld (1888–1973), deutscher Journalist und Exilschriftsteller

Siehe auch:
 Sternfelde
 Sternenfeld